Old Federal Building and Post Office ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Federal Building and Post Office (Ohio), ID-Nr. 74001448
 Old Federal Building and Post Office (Texas), ID-Nr. 86002493